Tafuna Jets é um clube de futebol da Samoa Americana. 

Clubes de futebol da Samoa Americana